Революция 1848—1849 годов в Тоскане — борьба за независимость от фактического Австрийского правления.

Предпосылки 

Когда в 1840-х годах в Италии усилилось национальное движение и стремление к реформам, правительство Леопольда II Габсбурга первоначально старалось идти в уровень с назревшими общественными потребностями. Оно отклонило предложение Австрии о военном вмешательстве и в 1847 году обещало либеральные реформы. В том же году, после отречения от престола Карла II, герцога Лукки, Лукка с своей областью была присоединена к Тоскане. Взамен этого приобретения Тоскана, согласно договорам 1817 и 1844 годов, уступила округа Понтремоли герцогству Парме, а округ Фивиццано — герцогству Модене. 15 февраля 1848 года Леопольд II, по примеру неаполитанского короля, даровал Тоскане конституцию. В это время в Ломбардии вспыхнуло восстание против австрийского владычества; тосканские войска также выступили против Австрии.

Свержение Габсбургского правительства 
Несмотря на его (Леопольда) попытки молчаливого согласия, уличные бои начались в августе, в Ливорно. Леопольд II предоставил свою поддержку Королевству Сардиния в австро-сардинской войне. В феврале 1849 года, Леопольд II был принужден к отречению от Тосканы республиканцами. Он искал убежища в неаполитанском городе Гаэта. Временное республиканское правительство было создано вместо его правительства. В июне 1848 года были открыты сенат и палата депутатов. Правительство, во главе которого стояли сперва маркиз Ридольфи, затем маркиз Каппони, оказалось не в силах остановить все более и более разгоравшееся революционное движение, предводителем которого был Гверацци. Когда в октябре Каппони вышел в отставку, Леопольд призвал в состав правительства представителей радикализма. Среди министров были Монтанелли, Гверацци и Маццони. В тронной речи 10 января 1849 года Леопольд II обещал возобновление национальной войны с Австрией и созыв во Флоренции учредительного собрания для решения вопроса о политическом преобразовании всей Италии.

Конец революции 
Сам Леопольд II, однако, был противником своих новых министров, 21 февраля он покинул Флоренцию и бежал в крепость Гаэту. Во Флоренции было установлено временное правительство триумвирата: Монтанелли, Маццони и Гверацци и созвано учредительное собрание во главе с Гверацци. В апреле 1849 года умеренная либеральная партия устроила во Флоренции контрреволюцию: Гверацци и его приверженцы были арестованы, учредительное собрание распущено. Флорентийский магистрат, захватив в свои руки власть, пригласил великого герцога вернуться и управлять страной в духе изданной им конституции. Леопольд II назначил новое министерство с Бальдассерони. В сентябре 1850 действие конституции было приостановлено, а в мае 1852 она была совсем отменена.

Литература 
 
 Giovanni Baldasseroni, Leopoldo II, granduca di Toscana, e i suoi tempi, Firenze, 1871, p. 60.

История Италии
Революции 1848—1849 годов